El Molar (Madrid), een gemeente in de Spaanse regio Madrid 
El Molar (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona in de regio Catalonië